Джозеф Вільямс Ловібонд (1833—1918) — британський пивовар, який винайшов колориметр для оцінки якості пива.
 Офелія Ловібонд (* 1986) — англійська акторка.